Stille Nacht (kerstlied), een populair kerstlied
Stille Nacht (film), een film uit 2004
Stille Nacht (bier), een Belgisch bier
Stille nacht (hoorspel), een hoorspel uit 1973
Stille nacht (André Rieu), muziekalbum van André Rieu uit 1997